Cúria romana, lloc on es reunia el consell municipal de cada ciutat a l'antiga Roma.
Cúria Júlia
Cúria Hostília
Cúria Pompeiana
 Cúria comtal o Cort Comtal de Barcelona
 Cúria eclesiàstica.
 Cúria diocesana.
 Cúria Pontifícia (o també Cúria vaticana).
 Cúria judicial.
 Cúria règia.
 Cúria de mar o Consolat de mar
 Gens Cúria, família romana.
 Llei Cúria (lex Curia), llei de l'antiga Roma.
 Cúria (Xipre)